Олга Николаевна Земляк () е състезателка по лека атлетика от отбора на Украйна.

Биография 
Олга Земляк е родена на 16 януари 1990 г. в град Ровно, УССР (дн. Украйна).

Постижения

Източници

Външни препратки 
  Олга Земляк в iaaf.org

Украински лекоатлетки
Родени в Ровно